Een woonkern in de Nederlandse gemeente Montferland, zie Holthuizen (Montferland)
Een buurtschap in de gemeente Zevenaar, zie Holthuizen (Zevenaar)
Een buurtschap in de Nederlandse gemeente Haaksbergen, zie Holthuizen (Overijssel)
Een wijk in de stad Arnhem, zie Holthuizen (Arnhem)
Een golfclub in het dorp Roden, zie Holthuizen (Roden)
Een erkende havezate bij Steenderen Holthuizen (Havezate)